Soto (sopa) — da Indonésia
Soto Shu — ou Sōtō; escola japonesa de budismo zen

Antropologia e linguística 
Sotos — grupo etnolinguístico dos povos bantus da África Austral
Línguas soto-tsuana — grupo de línguas bantus
Sesoto — ou língua soto
Sepedi — ou língua soto setentrional

Toponímia 
Villa de Soto — município da província de Córdova, Argentina

Municípios da Espanha 
Soto del Barco — das Astúrias
Soto en Cameros — da Rioja
Soto del Real — da Comunidade de Madrid

Castela e Leão
Soto y Amío
Soto de Cerrato
Soto de la Vega

Desambiguações de topônimos